Эрик Голдберг  ():
  (1890–1969) — канадский художник.
  (род. 1955) — американский аниматор и кинорежиссёр.
  (род. 1959) — американский дизайнер настольных, ролевых и компьютерных игр.